La Semaine des As 2005 è la 9ª Leaders Cup (la 3ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Leaders Cup